Božikovac je lahko:
 Božikovac, otoček v Jadranskem morju
 Božikovac, zaselek v BiH